Geraldyna – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Geraldine – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Geraldine – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Chouteau

Miasto w Nowej Zelandii
 Geraldine (Nowa Zelandia)
 
Muzyka:
 Geraldine – singiel Glasvegas z ich debiutanckiego albumu.